Lund kan syfta på:

Vanliga substantiv 
 ett annat ord för dunge
 lund – en plats där man förrättar offer till gudar eller andra makter, se offerplats
 lundskog – skog på brunjord vars översta markskikt består av mull
 minneslund – en särskilt avgränsad plats på en kyrkogård

Personnamn 
 Lund (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lund (släkt) – en adelssläkt

Organisationer 
 Lunds universitet – ett svenskt statligt universitet grundat 1666
 Lunds stift – ett stift inom Svenska kyrkan
 Lunds domkyrka – en kyrkobyggnad söder om parken Lundagård i centrala Lund 1100-talet–

Geografi

Danmark
 Lund, Horsens – en ort i Mittjylland, Danmark

Kanada 

 Lund (ort i Kanada), British Columbia, Powell River Regional District,

Norge 

 , stadsdel i Kristiansand, Agder fylke, 
 Lunds kommun, Norge, Rogaland fylke, 
 , småort och färjekaj i Trøndelag fylke, Namsos, 
 , Trøndelag fylke, Melhus,

Storbritannien 

 Lund, East Riding of Yorkshire, ort i England,  
 Lund, North Yorkshire, ort i England, Selby, Cliffe,

Sverige

 Lunds kommun – en kommun i Skåne län 1971–
 Lund – en tätort i Lunds kommun
 Lunds stad – en tidigare kommun i Malmöhus län 1000-talet–1970
 Lunds domkyrkoförsamling – en församling i Lunds stift
 Lunds stadsförsamling – en församling i Lunds stift –1944, nuvarande namn Lunds domkyrkoförsamling
 Lunds landsförsamling – en tidigare församling i Lunds stift och i Lunds kommun –1944
 Lunds domkyrkodistrikt – ett distrikt i Lunds kommun och Skåne län 2016–
 Lund, Skellefteå kommun – en tidigare småort
 Lund, Hudiksvalls kommun – en by i Forsa socken
 Lund, Gävle kommun – en ort i Gävle kommun
 Lund, Avesta kommun – en del av en småort
 Lund, Järfälla kommun – en småort
 Lunds by – en by i Gladhammars socken i Västerviks kommun
 Östanbäck och Lund – en tidigare småort i Gävle kommun
 Flera orter i Uppsala kommun:
 Lund, Björklinge socken –  en småort
 Lund, Funbo socken – en by
 Lund, Ramsta socken - en småort

USA 

 Lund, Nevada, Nevada, White Pine County, 
 Lund, Wisconsin, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar